Orthocis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomas Casey 1898. Orthocis ingår i familjen trädsvampborrare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trädsvampborrare
Orthocis